Місто:
 Рубіжне — Луганська область, місто обласного підпорядкування

Села:
 Рубіжне — Вінницька область, Гайсинський район
 Рубіжне — Донецька область, Добропільський район
 Рубіжне — Харківська область, Вовчанський район
 Рубіжне — Харківська область, Лозівський район

Станція:
 Рубіжне — залізнична станція Луганської дирекції Донецької залізниці